Pycnoscelus nigra är en kackerlacksart som först beskrevs av Brunner von Wattenwyl 1865.  Pycnoscelus nigra ingår i släktet Pycnoscelus och familjen jättekackerlackor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jättekackerlackor
nigra